Выборы в Совет депутатов муниципального образования «Северодвинск» VII созыва состоялись в единый день голосования 11 сентября 2022 года. 

В выборах участвовало лишь четыре партии: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ, единственная кандидатка от «Партии дела» была снята с выборов в процессе регистрации. На выборах в Совет депутатов были избраны 25 депутатов по мажоритарной системе в соответствующих одномандатных округах. Срок полномочий депутатов VII созыва составляет пять лет.

Предвыборная кампания и выборы 
С 23 по 29 мая прошли праймериз партии «Единая Россия», при количестве округов в 25 количество кандидатов на праймериз составило 112 человек. В них приняло участие около 3,5 % избирателей, 5050 человек. Один из участников праймериз, Евгений Назаренко, был исключён из списка из-за подозрений в уголовном преступлении — присвоении средств в особо крупном размере.

Действовавший на момент выборов в Совет депутатов глава города Игорь Скубенко отказался от участия в выборах VI созывом депутатов. По его словам, именно новый избранный Совет депутатов должен выбирать нового главу города. После его решения от участия в выборах старым созывом отказались остальные три кандидата.

Кандидаты и партии 

Кандидаты от партии «Единая Россия» избирались во всех 25 одномандатных округах, от партии ЛДПР — в 22 округах, от партии СРЗП в 19 округах, от партии КПРФ в 13 округах, кандидаты-самовыдвиженцы избирались в 7 округах. Несмотря на высокий процент голосов, набранный партиями «Новые люди» и «Яблоко» на выборах в Государственную думу в 2021 году в Северодвинске (около 8 % и 10 % соответственно), от них не было выдвинуто ни одного кандидата. 

В некоторых округах как самостоятельно, так и от партии «Справедливая Россия — За правду» выдвигались активисты, протестовавшие против строительства полигона возле станции Шиес и строительства жилого комплекса «Квартал 100» в центре Северодвинска. Городская активистка Ирина Копылова была выдвинута в 24 округе. Илья Кирьянов, водитель первого в Северодвинске электромобиля, был выдвинут в 11 округе. Во 2 округе на острове Ягры был выдвинут Сергей Илюхин, выступавший за возврат всеобщих выборов главы Северодвинска и поддержавший вторжение России на Украину. С выборов в 12 округе была снята кандидатка от «Партии дела» активистка Мария Крейтор, ранее оштрафованная на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ за пост во «ВКонтакте». Кроме того, через суд с выборов в августе был снят кандидат от ЛДПР Анатолий Сухарев. 

В 3 округах у кандидатов от партии СРЗП имелись «клоны»-однофамильцы, что похоже на ситуацию с двойниками Бориса Вишневского на выборах в Законодательное собрание Петербурга 2021 года. В 10 округе вместе с действующим депутатом Валерием Сербой выдвигался слесарь-монтажник «Севмаша» Виктор Серба. В 21 округе вместе с бывшей депутаткой Госдумы и второй по числу голосов кандидаткой в губернаторы Архангельской области Ириной Чирковой выдвигались однофамильцы Галина Александровна и Галина Евгеньевна Чирковы. В 23 округе с Юрием Козловым, также кандидатом от «Справедливой России — За правду», выдвигался слесарь-монтажник «Севмаша» Дмитрий Козлов.

Округа 

Выборы проходили на территории всего муниципального образования «Северодвинск». Как и на выборах 2017 года, поселения Нёнокса, Сюзьма и Сопка были прикреплены к 1 одномандатному округу на острове Ягры, станция Рикасиха и 5 километр — к 5 округу, Палозеро, Белое озеро, Зелёный бор, Уйма и садоводческие товарищества — к 23 одномандатному округу.

Выборы 
Около 10 тысяч избирателей Северодвинска проголосовали досрочно. По информации ИА «Беломорканал» с началом досрочного голосования были замечены подвозы людей к избирательным участкам.

Результаты выборов 
Явка на выборах составила 21,48 %, что почти в два раза больше, чем на предыдущих выборах муниципальных депутатов (11,52 %). 

На выборах были избраны 16 депутатов от «Единой России», 4 депутата от ЛДПР, 3 депутата от «Справедливой России — За правду» и 2 беспартийных. В отличие от выборов 2017, 2013 и 2009 годов, на выборах 2022 года не победил ни один кандидат от КПРФ. По официальным данным фальсификаций на выборах не было, постановление о результатах выборов опубликовано на сайте администрации Северодвинска.

Результаты выборов по округам 
Во 2 округе острова Ягры был избран активист Сергей Илюхин. В остальных округах ни один активист не избрался.

Примечания 

Выборы депутатов городских дум в Российской Федерации
Единый день голосования 11 сентября 2022 года
Муниципальные выборы в Архангельской области
Северодвинск